Kangikasik bezeichnet:
 Kangikasik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangikasik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland